Hoganson ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Hoganson (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Hoganson (* 1949), kanadischer Eishockeytorwart